Багаття — контрольований вогонь, купа дров, хмизу, що горить
 «Багаття» — український літературно-художній альманах.

Див. також 
 Багаття марнославства — спалення речей, книжок та інших об'єктів, що визнані неугодними владі, або гріховними з погляду церкви
 «Багаття марнославства» — американський фільм 1990 року